Bing Crosby Sings Songs by George Gershwin – kompilacyjny album Binga Crosby'ego wydany w 1949 roku przez Decca Records, zawierający utwory napisane przez George'a Gershwina.

Lista utworów 
Utwory znalazły się na 4-płytowym albumie o prędkości 78 obr./min, Decca Album A-702.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1949
Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy Decca Records